Новодвурский повят:
 Новодвурский повят (Мазовецкое воеводство)
 Новодвурский повят (Поморское воеводство)